ЛАЗ — автобусобудівне підприємство
 лаз (вузький отвір)
 лаз (стежка)

Населені пункти та їхні частини
 Лаз — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Лаз — село в гміні Забур Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Лаз — село в гміні Хожеле Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Лаз — частина села Лукова в гміні Лукова Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Лаз — частина села Забжеж у гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лаз — частина села Машковиці в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лаз — частина села Сьлеповрони в гміні Нур Островського повіту Мазовецького воєводства
 Лаз — частина села Темешів (Темешув) у гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лаз — частина села Обарим (Обажим) у гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Лаз — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Лаз — частина села Міхожево в гміні Куслін Новотомиського повіту Великопольського воєводства

Населені пункти в Чехії:
 Лаз (Тршебич)
 Лаз (Пршібрам)

Див. також 
 Лази

Примітки